Mac App Store — онлайн магазин приложений для компьютеров Mac от Apple для операционной системы macOS.

Дата открытия Mac App Store — 6 января 2011 года.

О магазине 

Платформа магазина построена по идеологии магазина App Store для устройств, работающих на iOS (iPhone, iPad, iPod touch), и позволяет пользователям:
 Покупать, скачивать и устанавливать приложения
 Переустанавливать ранее приобретённые приложения
 Обновлять приобретённые приложения при выходе новых версий

Категории 
По состоянию на 5 января 2022 года, в магазине имеются следующие категории:
 Бизнес ()
 Инструменты разработчика ()
 Образование ()
 Развлечения ()
 Финансы ()
 Игры ()
 Графика и дизайн ()
 Здоровье и фитнес ()
 Образ жизни ()
 Медицина ()
 Музыка ()
 Новости ()
 Фотография ()
 Производительность ()
 Справочники ()
 Социальные сети ()
 Спорт ()
 Путешествия ()
 Утилиты ()
 Видео ()
 Погода ()

Основные события 
 20 октября 2010 — анонс Mac App Store на специальном мероприятии Apple «Back to the Mac».
 3 ноября 2010 — начало регистрации программ от разработчиков в Mac App Store.
 6 января 2011 — запуск Mac App Store.
 3 февраля 2011 — запуск промокодов.
 28 апреля 2012 — количество приложений в Mac App Store превысило 10 000.

Регулирование 

Прежде чем приложения будут доступны в магазине, они должны быть одобрены Apple.  К запрещённым типам приложений, обнаруженным Apple, относятся приложения, которые:
 изменяют собственные элементы пользовательского интерфейса или поведение macOS.
 не соответствуют требованиям Apple Macintosh Human Interface Guidelines.
 похожи по внешнему виду или функциям на текущие продукты Apple (например, Mac App Store, Finder, iTunes и iChat).
 похожи на другие приложения, которые уже представлены в Mac App Store (например, Adobe Illustrator и CorelDraw, Photoshop Lightroom и Apple Aperture, Cinema 4D и 3D Max).
 содержат или отображают порнографические материалы.
 являются или устанавливают общие компоненты (расширение ядра, плагин браузера, компоненты QuickTime и т. д.).
 предоставляют контент или услуги, срок действия которых истекает.
 не запускаются в поставляемой в настоящее время версии macOS.
 являются бета, демонстрационными, пробными или тестовыми версиями программного обеспечения.
 ссылка на товарный знак, на использование которых у разработчик нет явного разрешения.
 бесплатное программное обеспечение лицензированное только под  GPL (поскольку Условия обслуживания App Store налагают дополнительные ограничения, несовместимые с GPL).
 используют программные библиотеки, которые установлены или считаются устаревшими Apple для пользователей macOS. Примеры:
 Реализация Apple  Java SE 6 (хотя OpenJDK реализация   Java SE 7 разрешено, если оно включено в приложение) 
 PowerPC код, требующий  Rosetta.
 не являются изолированными (по состоянию на 1 июня 2012 г.). На WWDC 2013 Apple объявила, что это правило больше не применяется и что могут использоваться так называемые «временные исключения», когда у приложения есть причина не помещаться в песочницу.
 не являются 64-битными приложения (по состоянию на 1 января 2018 г.)
 содержат  вредоносный код.

Обновление ОС 
6 июня, на презентации WWDC 2011, Apple сообщила, что обновление до Mac OS X 10.7 Lion будет доступно для установки только через Mac App Store. Впоследствии была представлена версия на флэш-носителях.

Все последующие версии OS X также распространяются через Mac App Store.

См. также 
 App Store
 iTunes Store
 Продукция Apple

Примечания

Ссылки 
 

Программное обеспечение Apple
Интернет-сервисы Apple
Распространение программного обеспечения
Цифровая дистрибуция